Citepus (Pelabuhan Ratu), een plaats in Indonesië
Citepus (Jeruklegi), een plaats in Indonesië